Соколов се може односити на:
, словенско презиме
Соколов (Чешка), град и седиште истоименог округа у Карловарском крају, Чешка
Округ Соколов, округ у Карловарском крају, Чешка

Види још
Соколово (вишезначна одредница)